Mellan-Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellan-Holmtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Mellan-Holmtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (8,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn